Э́веретт () — английская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Эверетт, Александр Гилль (1792—1847) — политический деятель США.
 Эверетт, Альфред Харт (1848—1898) — британский государственный деятель и натуралист.
 Эверетт, Бетти (1939—2001) — американская певица.
 Эверетт, Брент (род. 1984) — канадский гей-порно модель, актёр и режиссёр.
 Эверетт, Дэниел (род. 1951) — американский лингвист.
 Эверетт, Дэнни (род. 1966) — американский легкоатлет.
 Эверетт, Кенни (1944—1995) — английский радио- и телеведущий, комик, пародист.
 Эверетт, Марк (род. 1968) — американский легкоатлет.
 Эверетт, Марк Оливер (род. 1963) — американский музыкант,.
 Эверетт, Руперт (род. 1959) — британский театральный и киноактёр.
 Эверетт, Уайнн (род. 1978) — американская актриса.
 Эверетт, Хью (1930—1982) — американский физик, первым предложивший многомировую интерпретацию квантовой механики.
 Эверетт, Эдвард (1794—1865) — американский политический и государственный деятель, дипломат, оратор.

Персонажи 
 Ли Эверетт — главный герой видеоигры «The Walking Dead: The Game».

Топоним 
 Эверетт — город и военно-морская база в штате Вашингтон, США.
 Эверетт — город в штате Массачусетс, США.

Примечания